Een verkeersweg:
N119 (België)
N119 (Frankrijk)